Премия Ветлесена () — премия в области геологии, присуждаемая совместно обсерваторией Земли Ламонта-Доэрти Колумбийского университета и Фондом Унгера Ветлесена. Премия рассматривается, как одна из высших наград в области геологических исследований и известна, как «Нобелевская премия по геологии».

История 
Унгер Ветлесен основал фонд, который носит его имя, незадолго до своей смерти в 1955 году.

Премия Ветлесена была учреждена в 1959 году и являлась попыткой установить эквивалент Нобелевской премии в области геофизики и геологии.

Премия присуждается за научные достижения, которые привели к более ясному пониманию Земли, её истории или её отношений со Вселенной. Премия присуждается в среднем один раз в два года, если жюри выберет в этот период хотя бы одного кандидата, удовлетворяющего критериям. В 2020 году премия была присуждена французскому океанографу и геодезисту Анни Казенав.

Лауреаты 
Лауреатами премии в разные годы стали:

 2020 - Казенав, Анни
 2017 — Марк Кейн, 
 2017 — Джордж Филандер, 
 2015 — Роберт Стивен Джон Спаркс, 
 2012 — Сьюзан Соломон, 
 2012 — Жан Жузель, 
 2008 — Уолтер Альварес, 
 2004 — Сэр Николас Шеклтон, 
 2004 — Уильям Ричард Пелтье, Канада
 2000 — Уильям Джейсон Морган, 
 2000 — Уолтер Питман, 
 2000 — Линн Сайкс, 
 1996 — Роберт Эрл Дикинсон, 
 1996 — Джон Имбри, 
 1993 — Уолтер Манк, 
 1987 — Уоллес Смит Брокер, 
 1987 — Хармон Крэйг, 
 1981 — Марион Кинг Хабберт, 
 1978 — Дж. Тузо Уилсон, 
 1974 — Хаим Лейб Пекерис, 
 1973 — Уильям Альфред Фаулер, 
 1970 — Аллан В. Кокс, 
 1970 — Ричард Доэлл, 
 1970 — Кит Ранкорн, 
 1968 — Фрэнсис Берч, 
 1968 — Сэр Эдвард Буллард, 
 1966 — Ян Хендрик Оорт, 
 1964 — Пентти Эскола, 
 1964 — Артур Холмс, 
 1962 — Сэр Гарольд Джеффрис, 
 1962 — Феликс Андриес Венинг-Майнес, 
 1960 — Морис Юинг,

См. также 
 Премия имени Л. А. Спендиарова
 Премия имени В. А. Обручева
 Премия имени Н. С. Шатского

Примечания

Ссылки 

 The Vetlesen Prize  на сайте Columbia University.

Геологические награды
Премии в области геологии
Премии в области геофизики
Лауреаты премии Ветлесена